Montreal Juniors ist die englische Bezeichnung für folgende kanadische Eishockeyvereine:
 die Junior de Montréal (1975–1982)
 der Club de hockey junior de Montréal (2008–2011)